Lamasba bezeichnet:

 eine antike Stadt in Numidien, heute Mérouana in Algerien
 Titularbistum Lamasba, ein auf die antike Stadt zurückgehendes Titularbistum